Юго-Александровка — название населённых пунктов в России:

 Юго-Александровка — упразднённая деревня в составе города Берёзовский Кемеровской области.
 Юго-Александровка — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.